Das Herrendoppel der Australian Open 2016 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Simone Bolelli und Fabio Fognini, die in der zweiten Runde ausschieden.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

Herrendoppel
2016